С3А:
 СМЗ С3-А — модель автомобиля.
 С3а (комплемент) — компонент системы комплемента.